Muid : ancienne unité de mesure pour les grains, autres matières sèches et également pour les liquides.

 Muids : commune française, située dans le département de l'Eure
 Le Muids, village de la commune suisse d’Arzier-Le Muids, dans le canton de Vaud.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France